Stader Straße steht für:

 Stader Straße (Bremen)
 Stader Straße, früherer Name der Vahrenwalder Straße, Hannover